Buckhorn Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckhorn Peak (Kalifornien)
 Buckhorn Peak (Nevada)